

Казнув — село в гміні Острів-Любельський Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Казнув — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства